Ballner ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Ballner (1900–1972), Astronom 
 Franz Ballner (1870–1963), österreichischer Arzt und Hygieniker

Siehe auch:
 Ballmer